Серегижка — река в России, протекает в Новгородской области. Верховье реки находится в Крестецком районе. Устье реки находится в 81 км по левому берегу реки Мста в Маловишерском районе у деревни Серегиж Бургинского сельского поселения. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021626
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002162
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Мсты
Реки Маловишерского района
Реки Крестецкого района